

Géographie 
 Septentrion, le point cardinal « nord » ;
 Septentrion, une région du Cameroun.

Œuvres 
  :
 Septentrion, une revue littéraire française fondée en 1927 par Jean-Louis Vallas ;
 Septentrion, une revue de culture néerlandaise se proposant d'informer les francophones fondée en 1972.
 Septentrion, un récit largement autobiographique de l'écrivain Louis Calaferte, publié au Cercle du livre précieux (Claude Tchou), en 1963, proposé en souscription privée avant même que ne tombent deux interdictions — de vitrine et de vente en librairie. Il faudra alors attendre vingt ans pour que le livre soit enfin édité aux éditions Denoël, sous l'égide de Gérard Bourgadier.
 Septentrion, le dix-neuvième roman de l'écrivain Jean Raspail, dont le titre fait référence à la fuite vers le Nord de ses protagonistes, écrit en 1979.
 Septentrion, le deuxième album d'Anodajay, lancé en 2006.
 Septentrion, le nom du deuxième  volume de la trilogie Les Cornes d'ivoire écrite par Lorris Murail, publié en 2012.
 Septentrion, le treizième tome de la bande dessinée Aquablue publié en 2012.
 Haut Septentrion, septième tome de la série de bande dessinée Donjon Crépuscule écrite par Lewis Trondheim et Joann Sfar.

Autres 
 , une opération militaire menée par l'OTAN en Afghanistan fin .
 Les éditions du Septentrion, une maison d'édition québécoise.
 Les Presses universitaires du Septentrion, une maison d'édition universitaire française, regroupant sept universités de la région Hauts-de-France.
 La colonne du septentrion est en franc-maçonnerie, le synonyme de la colonne du nord où siègent les apprentis francs-maçons.
 Le Septentrion, portail de page Wikipédia regroupant des articles concernant cette aire géographique et « culturelle » du grand nord Cameroun.